Gerard Bolland, Nederlands filosoof
 Jasper Bolland, Nederlands voetballer
 Bolland & Bolland, Nederlands producer- en zangduo
 Bolland (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Herve
 Bolland (rivier), een riviertje in de Belgische provincie Luik
 Jan (of Jean) Bolland, stichter van de bollandisten
 Bolland (roman), sciencefictionroman van Dionijs Burger